Richemont (companie)
 Richemont, Seine-Maritime
 Richemont, Moselle